Ragnarsson est un patronyme scandinave dérivé du prénom Ragnar et notamment porté par :

Personnages historiques 
 Halfdan Ier Ragnarsson (mort en 877), chef viking ;
 Hvitserk Ragnarsson (), chef viking ;
 Ivar Ragnarsson (mort en 873), chef viking ;
 Ubbe Ragnarsson (mort en 873), chef viking.

Personnalités contemporaines 
 Baldur Ragnarsson (1930-2018), poète islandais ;
  (née en 1986), mannequin femme suédois ;
 Julia Ragnarsson (née en 1992), actrice suédoise ;
 Marcus Ragnarsson (né en 1971), joueur puis entraîneur suédois de hockey sur glace.

Notes et références 

Homonymie de patronyme islandais
Homonymie de patronyme suédois